Honfleur bezeichnet:

 Honfleur, französische Gemeinde
 Honfleur (Québec), kanadische Gemeinde
 Honfleur (Schiff), ein im Bau befindliches Fährschiff